Roures (katalanisch für „Eichen“) ist:

 der Familienname des spanischen Filmproduzenten Jaume Roures
 ein Kurzbegriff für Sant Esteve de les Roures, eine fiktive Ortschaft in Katalonien